Pulman est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1946-2011), rameur néo-zélandais	;
 Elizabeth Pulman (1836-1900), photographe néo-zélandais ;  
  (1945), écrivaine australienne ; 
  (1826-1871), photographe, artiste, lithographe et dessinateur britannique ;
 John Pulman (1923-1998), joueur anglais de snooker ;
 Jack Pulman (1925-1979), scénariste britannique ;
  (1969-), chanteuse britannique	;

Patronyme anglais